Пётр Стоенский:
 Стоенский, Пётр (1530—1591) — первый польский грамматик, теолог, полемист, просветитель, один из переводчиков Брестской Библии.
 Стоенский, Пётр (ок. 1561—1605) — польский деятель Реформации, священнослужитель и богослов.